ISAK kan avse:

 ISAK – en icke-statlig organisation i Sverige som bildades 1978, se Isolera Sydafrika-Kommittén
 ISAK – en tidigare institution Studier av samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet, se Linköpings universitet#Institutioner

Se även
 Isak (olika betydelser)